Trachyusa är ett släkte av steklar som beskrevs av Johannes Friedrich Ruthe 1854. Trachyusa ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Trachyusa